

Мартиновичі — село в Дзержинському районі Мінської області.

Мартиновичі — колишнє село в Поліському районі Київської області.
 Нові Мартиновичі — село в Пирятинському районі Полтавської області.

Мартиновичі — населений пункт в Сісацько-Мославінській у складі громади Глина.
 Мартиновичі — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька.

Мартиновичі — село (поселення), підпорядковане общині Плав.